Glowstick har flere betydninger:

 Knæklys – på engelsk glowstick eller lightstick.
 Djævlepind – modellen med indbygget lys kaldes glowstick.